Il doppio dell'IGA U.S. Indoor Championships 1998 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1998.

Rika Hiraki e Nana Miyagi erano le detentrici del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti, la Hiraki con Amy Frazier e la Miyagi con Rachel McQuillan.

La Frazier e la Hiraki hanno perso nel 1º turno contro Laura Golarsa e Liezel Horn.

La McQuillan e la Miyagi hanno perso nei quarti di finale contro Kristie Boogert e Julie Halard-Decugis.

Serena Williams e Venus Williams hanno battuto in finale 7–5, 6–2 Cătălina Cristea e Kristine Kunce.

Teste di serie
 Katrina Adams /  Debbie Graham (quarti di finale)
 Rachel McQuillan /  Nana Miyagi (quarti di finale)
 Amy Frazier /  Rika Hiraki (primo turno)
 Catherine Barclay /  Kerry-Anne Guse (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

IGA U.S. Indoor Championships 1998